«Балда» () — немой комедийный фильм Уинчела Смита 1920 года.

Сюжет 
Ник Ван Олстайн имеет золотую жилу в Генриетте. Он очень богат. Его сын Берти наивный и испорченный. Его дочь Роза собирается замуж за инвестора Марка. Марк расстраивает все её планы на замужество, а затем покупает Генриетту.

В ролях 
 Бэла Букер — Агнес Гейт
 Эдвард Коннелли — Масгрэйв
 Эдвард Джобсон — Мюррэй Хилтон
 Эдвард Александр — Ватсон Флинт
 Одетт Тэйлор — Корнелия Оупдайк
 Кэрол Холлоуэй — Роза
 Ирвинг Каммингс — Марк
 Джек Ливингстон — Джордж Вайндтрайндт
 Уильям Крейн — Ник Ван Олстайн
 Бастер Китон — Берти
 Альберт Катерин — Хетти
 Генри Клаус — Валет
 Альфред Холлингсворд — Хэтауэй
 Хелен Хоулт — Рейнолдс
 Джеффри Уильямс — Хатчинс

Чёрно-белые фильмы 1920-х годов
Немые кинокомедии
Кинокомедии США
Кинокомедии 1920 года
Немые фильмы США
Фильмы США 1920 года
Экранизации пьес